Fizzarotti est un patronyme porté notamment par :
 Armando Fizzarotti (1892-1966), réalisateur et scénariste italien, père d’Ettore Maria ;
 Ettore Maria Fizzarotti (1916-1985), réalisateur et scénariste italien, fils d’Armando.